Феррари, Мария:
 Феррари, Мария Пас (род. 1973) — хоккеистка из Аргентины.
 Феррари, Мария Тереза ​​() (1887—1956) — аргентинский педагог, врач и борец за права женщин.